Teodor Józef Lubomirski (1683-1745) – wojewoda krakowski, marszałek sejmów I Rzeczypospolitej, feldmarszałek austriacki, starosta spiski
 Teodor Hieronim Lubomirski (1720-1761) – cześnik wielki koronny, generał lejtnant wojsk koronnych, starosta bohusławski